Osoby o tym nazwisku:
 Sami Saapunki – fiński skoczek narciarski
 Susanna Saapunki – fińska biegaczka narciarska